

Personnalités 

 Geertruida Wijsmuller-Meijer (1896-1978), Juste parmi les nations, sauveteuse de 10 000 Juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jan Hillebrand Wijsmuller (1855-1925), peintre néerlandais ;
  (1806-1882), horloger néerlandais ;
  (1876-1923), homme d'affaires néerlandais.